Virtual
Ou ainda:
Realidade virtual
Virtual (álbum) - de Santamaria

Desambiguação